Eiichirō peut faire référence à : 
 Ishida Eiichirō (1903-1968), folkloriste japonais.
 Eiichirō Oda (né en 1975), mangaka (dessinateur et scénariste de manga).
 Eiichirō Hasumi (né en 1967), réalisateur japonais.